Валтинос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Валтинос, Власиос (1825—1896) — греческий военачальник, генерал-лейтенант, переводчик, министр второй половины XIX века.
 Валтинос, Танасис (род. 1932) — новогреческий прозаик, сценарист.